L'Euroligue 2002-2003 est la saison courante de la Euroligue, compétition qui met aux prises les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen.

Équipes participantes et groupes

Déroulement



Groupe A 
Classement

Groupe B 
Classement

Phase finale

1/4 de finale

Final Four

Statistiques 
 Meilleure marqueuse :  Ana Joković ZKK Buducnost
 Meilleure rebondeuse :  Malgorzata Dydek 
 Meilleure passeuse :  Audrey Sauret-Gillespie 

2003
Europe F1
Basket-ball F1